Карповщинао — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на берегу реки Чёрная, в 64 км к северу от Пскова и в 17 км к северо-западу от села Серёдка.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 8 человек.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района